Прота́сова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Протасова, Анастасия Ивановна (в браке Плещеева; 1754—1812) — русская эссеистка.
 Протасова, Анна Степановна (1745—1826) — фрейлина Екатерины II.
 Протасова, Вера Петровна (1780—1814) — фрейлина, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Протасова, Екатерина Петровна (в браке Ростопчина; 1776—1859) — фрейлина, писательница.
 Протасова, Людмила Семёновна (в браке Ленская; 1825 — не ранее конца 1860-х) — российская театральная актриса.
 Протасова, Мария Андреевна (в замужестве Мойер; 1793—1823) — писательница.
 Протасова, Ольга Иннокентьевна (известна как: Першина; род. 1955) — советская и российская фолк-рок певица, поэтесса и писательница.
 Протасова, Софья Ивановна (1878—1946) — историк-антиковед, профессор МГУ.

Топоним 
 Протасова — деревня в Черемховском районе Иркутской области России.
 Протасова — деревня в Железногорском районе Курской области России.